Abdullah al-Garni peut désigner :
 Abdullah al-Garni (1976-), un footballeur saoudien ;
  (1987-), un footballeur saoudien.